Кошева́я — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Кошевая, Анна Денисовна (1876—1948) — звеньевая колхоза «Червоный гигант» Велико-Половецкого района Киевской области Украинской ССР, инициатор пятисотенных урожаев сахарной свеклы, Герой Социалистического Труда (1947).
 Кошевая, Елена Николаевна (1909—1987) — мать комиссара подпольной организации «Молодая гвардия» Героя Советского Союза Олега Кошевого.
 Кошевая, Инна Георгиевна (род. 1931) — доктор филологических наук, профессор: специалист в сферах теории языка и типологии.
 Кошевая, Марина Владимировна (род. 1960) — советская пловчиха, олимпийская чемпионка 1976 года.